Garzya ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Garzya (1927–2012), italienischer Gräzist und Byzantinist
 Luigi Garzya (* 1969), italienischer Fußballspieler